Мария Картавцева:
 Картавцева, Мария Всеволодовна (ур. Крестовская; 1862—1910) — русская писательница.
 Картавцева, Мария Игнатьевна (1929—2014) — советский и российский педагог, учитель русского языка и литературы, Народный учитель СССР.